Schneiders ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Schneider.

Namensträger 
 Albert Schneiders (1871–1922), deutscher Architekt und Ingenieur
 Carl Schneiders (1905–1975), deutscher Maler
 Grace Schneiders-Howard (1869–1968), surinamische Sozialaktivistin und Politikerin 
 Herbert Schneiders (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Josef Schneiders (* 1940), deutscher Fußballspieler 
 Nick Schneiders (* 1984), deutscher Basketballspieler
 Nicole Schneiders (* 1979), deutsche Rechtsanwältin
 Sandra Schneiders (* 1981), deutsche Journalistin, siehe Sandra Kuhn
 Thorsten Gerald Schneiders (* 1975), deutscher Islam- und Politikwissenschaftler sowie freiberuflicher Journalist
 Toni Schneiders (1920–2006), deutscher Fotograf
 Werner Schneiders (1932–2021), deutscher Philosoph

Familienname
Berufsname